VHP peut désigner :
Véhicule pour handicapé physique.
Vishwa Hindu Parishad.
Volcano Hazards Program.
Vaporized hydrogen peroxyde, nettoyage à la vapeur d'H2O2.